

Anno 
 23 o 23 a.C. – anno

Matematica 
 23 – numero naturale

Musica 
 23 – traccia dell'album Futures dei Jimmy Eat World del 2004
 23 – album dei Blonde Redhead del 2007
 23 – album di Bushido e Sido del 2011
 23 – singolo di Mike Will Made It del 2013
 23 – mixtape di Central Cee del 2022

Cinema
23 passi dal delitto film del 1956